Stene ist der Name oder Namensbestandteil von:

 Stene Point, Landspitze an der Südküste von Coronation Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln
 Stene (Oostende), Stadtteil der belgischen Hafenstadt Oostende
 Vibeke Stene (* 1978), norwegische Sängerin